А́лкуи́н (, также Albinus; около 735—) — англо-саксонский учёный, богослов и , один из вдохновителей Каролингского Возрождения. Академическое прозвище Алкуина — Флакк (), в честь римского поэта Горация.

Биография 
Англосакс по происхождению. Родился в Нортумбрии получил образование в архиепископской школе в Йорке. Здесь же прошла большая часть его жизни: сначала — учитель в школе Эгберта Йоркского, а с 778 года — ее глава. Достиг огромной для своего времени эрудиции.

В 781 году отправился с церковно-дипломатическим поручением в Италию и встретился там с Карлом Великим, который приблизил его к себе: в 782 году Алкуин переехал в Ахен и возглавил там Палатинскую академию. Академия в Ахене, руководимая Алкуином, стала крупным центром распространения классических знаний в Европе. Организованный Алкуином кружок, куда входили Карл Великий, поэт Ангильберт и биограф Карла Великого Эйнгард, стал центром каролингского возрождения — периода расцвета культуры и искусств в Западной Европе в конце VIII — середине IX века. Алкуин был одним из ближайших советников Карла Великого в реформах образования и богослужения. Идеал академии Алкуина — соединение античной формы с христианским духом. Иногда Алкуина называют учеником Беата Лиебанского. В 796 году стал аббатом монастыря св. Мартина в Туре (Сен-Мартен-де-Тур), где также основал школу и крупнейший скрипторий эпохи Карла Великого.

Вклад 
По инициативе Алкуина в Туре была предпринята фундаментальная ревизия латинского перевода Библии бл. Иеронима (Вульгаты), так называемая Библия Алкуина (рукопись утрачена; в XX в. предпринимались попытки её восстановления и издания). Среди теологических сочинений Алкуина — «De fide sanctae et individuae Trinitatis», труд, который некоторые медиевисты считают основополагающим для средневековой теологии. Алкуин является автором ряда агиографий (жития св. Мартина Турского, св. Виллиброрда, и других).

Алкуин — автор множества (около 380) латинских поучительных, панегирических, агиографических и литургических стихотворений (среди наиболее известных — «О кукушке» () и «О предстоятелях и святых Йоркской Церкви» ()). Алкуин сочинял также загадки в стихах и прозе. Алкуин вёл обширную переписку (с Карлом Великим, Ангильбертом, папой Римским Львом III и многими другими, всего 232 письма к разным лицам); письма Алкуина — важный источник по истории общества каролингской эпохи. В Дворцовой академии Алкуин преподавал тривий и элементы квадривия; в своём труде «Об истинной философии» он восстановил схему семи свободных искусств, проведя следом за Кассиодором параллель между семью искусствами и семью столпами храма Премудрости Соломона. Он составил учебники по разным предметам (некоторые в диалогической форме). Большую известность получили «Искусство грамматики» () и «Словопрение высокороднейшего юноши Пипина с Альбином Схоластиком» (). Известны также учебники Алкуина по диалектике, догматике, риторике, литургике. Значение Алкуина и Академии для развития художественной литературы и народного просвещения на Западе — огромно. Можно сказать, что с Алкуина начинается непрерывная эволюция новоевропейской (в отличие от античной) поэзии. Некоторые сочинения Алкуина свидетельствуют о его интересе к музыке, однако трактат «О музыке» (), который долгое время приписывали Алкуину, принадлежит перу Аврелиана из Реоме.

Алкуину приписывают авторство сборника занимательных задач Propositiones ad Acuendos Juvenes ().

Позднейшие упоминания 
В XVIII веке англичанин Джейкоб Айлив опубликовал собственную работу, подделку под перевод Книги Праведного, выдавая её за обнаруженный перевод древнееврейской книги, выполненный Алкуином.

Сочинения 
 Opera// Migne. PL. Vol. 100—101;
 Carmina // Poetae latini aevi Carolini. B., 1881 (Monumenta Germaniae Historica)
 Epistolae // Epistolae, IV. B., 1895 (Monumenta Germaniae Historica. Epistolae Caroli aevi)
 Clavis Gerberti / Von M. Bernhard. Munch., 1989. Bd 1;
 De orthographia. Firenze, 1997
 Анналы

См. также 
 Евангелие Алкуина

Примечания

Литература 
Исследования
 
 Bullough D. A. Alcuin: achievement and reputation. — Leiden; Boston, 2003.
 
 Ellard G. Master Alkuin, liturgist a partner of our piety. — Chicago, 1956.
 Manitius, Geschichte d. Lat. Literatur d. Mittelalters, I. — , 1911.
 Михаил (Киселёв), игумен. О роли аббата Алкуина (735—804) в каролингском ренессансе: от реформы образования к реформе богослужения // Христианское чтение. — 2019. — № 1. — С. 46-55
Словари и энциклопедии
 
 
 

Родившиеся в 730-е годы
Учёные Средневековья
Латинские писатели периода Каролингов
Латинские поэты
Диаконы по алфавиту‎
Англиканские святые
Аббаты Сен-Мартен-де-Тура
Аббаты VIII века
Аббаты IX века
Философы VIII века